Татьяна Михайловна Хлоплянкина ( — ) — советский и российский кинокритик, киновед, историк кино, сценарист, драматург.

Биография 
Дочь советского политического деятеля М. И. Хлоплянкина (1892—1938). Училась во ВГИКе у Е. И. Габриловича. Публиковалась во многих изданиях, в том числе журналах «Искусство кино», «Советский экран», газете «Советская культура», «Литературной газете» (1979—1993, возглавляла отдел искусств). В 1990—1992 годах занимала должность первого заместителя главного редактора журнала «Советский экран» (с 1991 года — «Экран»).

Автор сценария фильма «Кто стучится в дверь ко мне…», пьесы «Смешной случай», повести «Здравствуйте, уважаемая редакция».

«Любопытно, что анализ ВГИКовских студенческих работ вдохновил Т. М. Хлоплянкину на нетривиальные и даже фрондерские по тем временам мысли о советском кинематографе в целом: „Хорошо снимать — да, об этом мечтают все. Хорошо мыслить? Обязательно ли? Не отсюда ли начинаются многие беды нашего кино?“» (Федоров А. В. Советский кинематограф в зеркале журнала «Искусство кино» (на примере номеров юбилейного 1967 года))

Семья 
Супруг — режиссёр Геннадий Гончаренко.

Литература 
 Польская Л. Памяти товарища. Татьяна Хлоплянкина // Искусство кино. — 1993. — № 8

Примечания

Ссылки 
 Статьи на сайте проекта «Чапаев»

Киноведы СССР
Кинокритики СССР